Ири́на И́горевна Долже́нко (род. 23 октября 1959, Ташкент, СССР) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, солистка Большого театра с 1996 года. 

Заслуженная артистка Российской Федерации (2001). Народная артистка Российской Федерации (2010).

Биография 
Родилась 23 октября 1959 года в Ташкенте. В детстве переехала в Эстонию, училась там вокалу и фортепиано, обучалась в физико-математической школе.

В 1977 году поступила в Московский авиационно-технологический институт имени К. Э. Циолковского, но приехав на летние каникулы в родной Ташкент, подала документы в Ташкентскую консерваторию и была принята.

В 1978—1983 гг. обучалась в Ташкентской государственной консерватории (класс профессора Р. Юсуповой).

В 1981 году параллельно с учёбой в консерватории принята в ГИТИС им. Луначарского на курс Н. И. Сац.

В 1983—1996 гг. — солистка Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац. В это время так же выступала в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, исполняла такие партии, как Ольга в «Евгении Онегине», Полина в «Пиковой даме», Розина в «Севильском цирюльнике», и Ратмира в «Руслане и Людмиле».

В 1995 году дебютировала в Большом театре в партии Керубино в опере «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта.

В 1996 году принята в Большой театр России.

В 2013 году была назначена художественным руководителем оперной труппы Красноярского государственного театра оперы и балета.

Стажировалась в Италии у Миетты Сигеле и Джорджо Лукетти и во Франции у Режин Креспен. Прошла стажировку по актёрскому мастерству в университете Олбани в Нью-Йорке.

Выступала в лучших музыкальных театрах мира: Венской камерной опере, Шведской Королевской опере (Стокгольм), Немецкой опере (Берлин), театре Колон (Буэнос-Айрес), где впервые выступила в партии Амнерис, Новой Израильской опере (Тель-Авиве), Оперном театре Кальяри, Опере Бордо, театре Опере Бастилия и других, сотрудничает с Латвийской национальной оперой и Национальной оперой «Эстония».

Активно участвует в международных фестивалях: в Тракае (Литва), Шёнбрунне (Австрия), Савонлинне (Финляндия), Моцартовском фестивале во Франции, в Иерусалимском фестивале, в Уэксфордском фестивале (Ирландия).

В 2004 году в города Арниме (Нидерланды) на фестивале, посвящённом Игорю Стравинскому, приняла участие в концертном исполнении оперы «Мавра».

С 2012 года преподаёт в Российской академии музыки им. Гнесиных и имеет учёное звание доцента.

В 2021 году помогала ставить вокал участникам шестого выпуска проекта «Большой мюзикл» на телеканале «Россия-Культура», исполнявших арии из оперетт, поддерживала за кулисами.

Партии 
в Большом театре:
 Керубино («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, 1995)
 Хозяйка корчмы («Борис Годунов» М. Мусоргского)
 Амнерис («Аида» Дж. Верди)
 Лаура («Иоланта» П. Чайковского)
 Адальжиза («Норма» В. Беллини, концертное исполнение)
 Азучена («Трубадур» Дж. Верди)
 Боярыня Морозова («Опричник» П. Чайковского, 2002)
 Бланш («Игрок» С. Прокофьева, первая редакция)
 Фенена («Набукко» Дж. Верди, 2006)
 Маргарита («Осуждение Фауста» Г. Берлиоза, концертное исполнение)
 Лель, Весна («Снегурочка» Н. Римского-Корсакова)
 Ольга («Евгений Онегин» П. Чайковского, 2001)
 Любовь («Мазепа» П. Чайковского)
 Любаша («Царская невеста» Н.Римского-Корсакова)
 Марфа («Хованщина» М. Мусоргского)
 Сузуки («Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини)
 Полина, Миловзор («Пиковая дама» П. Чайковского, 2007)
 Кармен («Кармен» Ж. Бизе, 2008)
 Третья дама («Волшебная флейта» В. А. Моцарта, 2009)
 Ключница Амелфа («Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова, 2011)
 Марина Мнишек («Борис Годунов» М. Мусоргского, 2011)
 Аннина («Кавалер розы» Р. Штрауса, 2012)
 Ненила («Чародейка» П. Чайковского, 2012)
 Флора Бервуа («Травиата» Дж. Верди, 2012)
 Джованна («Риголетто» Дж. Верди, 2015)
 Марта («Иоланта» П. И. Чайковского, 2015)

Дискография 
 Реквием Дж. Верди, дирижёр М. Эрмлер, 2001 г.
 «Руслан и Людмила» М. Глинки — Наина, дирижёр А. Ведерников, PentaTone сlassic, 2004 г.
 «Опричник» П. Чайковского — Морозова, дирижёр Г. Рождественский, Dynamic, 2004 г.

Фильмография 
 2002 — «Звезды крупным планом. Ирина Долженко» — документальный фильм, режиссёр Никита Тихонов, «Артс Медиацентр»

Награды 
 Народная артистка РФ (2010)
 Заслуженная артистка РФ (2001)
 Специальный приз Всесоюзного конкурса имени М. И. Глинки (1981)

Примечания

Ссылки 
 Ирина Долженко: «Опера — это обязательно дорого»
 Ирина Долженко // сайт Большого театра
 Ирина Долженко: глубоко, искренно, по-русски

Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных